

Sport 
 Fair play – comportamento rispettoso nei confronti degli avversari
 Fair play finanziario – progetto della UEFA per eliminare le disparità economiche tra le società

Cinema 
 Fair Play – film francese del 2006 diretto da Lionel Bailliu

Geografia 
 Fair Play – CDP della Carolina del Sud (USA)
 Fair Play – comune del Missouri (USA)
Fairplay – comune del Colorado (USA)

Altro 

 FairPlay – tecnologia DRM creata da Apple